Burke County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Burke County (Georgia)
 Burke County (North Carolina)
 Burke County (North Dakota)